Název Arnoštov má více sídel:
 Arnoštov (Pecka), část obce Pecka v okrese Jičín
 Arnoštov (Křišťanov), část obce Křišťanov v okrese Prachatice
 Přední Arnoštov, část obce Městečko Trnávka v okrese Svitavy
 Zadní Arnoštov, část obce Jevíčko v okrese Svitavy
 Arnoštov (vojenský újezd Boletice), zaniklá obec ve vojenském újezdě Boletice v okrese Český Krumlov
 Zájezdní hostinec Arnoštov, kulturní památka v Horní Sytové v okrese Semily

Externí odkazy